Николас Гумберт (нем. Nicolas Humbert; 1958, Германия) — немецкий режиссёр документального кино, автор фильма «Шагни через границу» (совм. с ).

Биография 
Первые фильмы Николаса Гумберта, снятые в формата Super 8, демонстрировали увлечённость автора французским сюрреализмаом.

В 1987 году Гумберт со своим другом  создал киностудию «CineNomad». Вместе они поставили несколько документальных фильмов, наиболее известные из которых — «Шагни через границу» («Step Across the Border») (1990) и «Middle of the Moment» (1995).

Фильмография 
 «Krampus» (1982—1983)
 «Nebel Jagen» (1983—1984)
 «Wolfsgrub» (1985—1986)
 «Lani und die Seinen» (1988—1989, совм. с Вернером Пенцелем)
 «Step Across the Border» (1987—1990, совм. с Вернером Пенцелем)
 «Middle of the Moment» (1990—1995, совм. с Вернером Пенцелем)
 «Null Sonne. No Point» (1997)
 «Vagabonding Images» (1996—1998, совм. с Simone Fürbringer)
 «Why Should I Buy a Bed When All That I Want Is Sleep» (1999)
 «Three Windows» (1993—1999, совм. с Вернером Пенцелем)
 «Brother Yusef» (2004, совм. с Вернером Пенцелем)
 «Lucie et maintenant — Journal nomade» (2007, совм. с Simone Fürbringer)

Призы, награды 
 1990 — Фильм «Шагни через границу». «Best Documentary», Премия Европейской киноакадемии.
 1990 — Фильм «Шагни через границу». «Special Mention», Премия Европейской киноакадемии.
 1990 — Фильм «Шагни через границу». «Images and Documents», Grand Prix International, Figuera da Foz, Португалия.
 1990 — Фильм «Шагни через границу». «Best Documentary Film», Uppsala Filmkaja, Уппсала, Швеция.
 1990 — Фильм «Шагни через границу». «Best Documentary Film», Hessian Filmward, Германия.
 1991 — Фильм «Шагни через границу». «Special Jury Award», Golden Gate Award, Сан-Франциско.
 2000 — Фильм «Шагни через границу». 100 самых важных фильмов в истории кинематографа по версии кинокритиков журнала Les Cahiers du cinéma, Париж.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт кинокомпании «Cine Nomad» 

Кинорежиссёры Германии